Ву́лиця Я́кова Качу́ри — назва вулиці у різних населених пунктах України. Назва на честь українського письменника Я. Д. Качури.

Вулиця Якова Качури — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Якова Качури — вулиця в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей